Saint-Offenge bezeichnet mehrere Gemeinden im französischen Département Savoie:
 Saint-Offenge
 Saint-Offenge-Dessous
 Saint-Offenge-Dessus